Il doppio del torneo di tennis Open GDF Suez Seine-et-Marne 2013, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrici Anna-Lena Friedsam e Alison Van Uytvanck che hanno battuto in finale Stéphanie Foretz Gacon e Eva Hrdinová 6–3, 6–4.

Teste di serie 

  Stéphanie Foretz Gacon /  Eva Hrdinová (finale)
  Séverine Beltrame /  Julie Coin (primo turno)

  Sandra Klemenschits /  Ana Vrljić (primo turno) 
  Alberta Brianti /  Anne Keothavong (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Open GDF Suez Seine-et-Marne 2013